Еле́на Серге́евна Седо́ва: Седова, Елена Сергеевна (род. 1986) — российская футболистка и мини-футболистка.
 Седова, Елена Сергеевна (род. 1990) — российская легкоатлетка.